9. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Lake Placid, w USA, w dniach 11–12 lutego 1978. Zawody rozegrano na sztucznym torze na James B. Sheffield Olympic Skating Rink. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Zwycięstwo odnieśli: reprezentantka ZSRR Lubow Sadczikowa oraz Amerykanin Eric Heiden. Erwina Ryś-Ferens wywalczyła pierwszy w historii medal dla Polski.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek (25 sklasyfikowanych) i 31 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 15 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1978 w sportach zimowych
1978 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Lake Placid